a Formula–1 autóverseny rövidítése
 Forma 1, Takáts Tamás Karthago előtti zenekara
 Forma 1, a P. Mobil kislemezes dala
 Forma 1 (1990) francia-kanadai-magyar  televíziós sorozat